Vzkříšení může být:
 přivedení někoho ze stavu bezvědomí či smrti do života
 vzkříšení – v náboženství převedení ze smrti do života nebo obnovené spojení ducha a těla
 Vzkříšení (román) – román ruského spisovatele L. N. Tolstého
 Vzkříšení (Alfano) (Resurrezione) - opera Franca Alfana z roku 1904
 Vzkříšení (Cikker) (Vzkriesenie) - opera Jána Cikkera z roku 1961
 Vzkříšení (film) – film Daniela Petrieho z roku 1980 s Ellen Burstyn v hlavní roli

Externí odkazy